Гебке (нижний приток Рура) — река в Германии, речной индекс 276158.
 Гебке (верхний приток Рура) — река в Германии, речной индекс 276152.